HS 2000 () — хорватский самозарядный пистолет, разработанный коллективом конструкторов компании "IM Metal" во главе с Марко Вуковичем в конце 1990-х гг. для вооружённых сил Хорватии. Производство пистолета началось в 1999 году на оружейном заводе в городе Карловац. В 1999 году пистолет HS 2000 в варианте под патрон 9×19 мм Парабеллум был принят на вооружение хорватской армии, а с 2001 года — поставляется на экспорт.

В 2001 году американская компания Springfield Armory Inc. стала официальным импортером HS 2000 в США, а в 2002 году — начала производить и продавать этот пистолет на рынке оружия США под наименованием ; пистолеты американского производства отличаются только маркировкой и более крупными насечками на затворе.

Конструкция 

Автоматика работает по схеме использования отдачи при коротком ходе ствола. Запирание осуществляется при помощи снижающейся казенной части ствола входящий в окно затвора-кожуха для выброса стреляных гильз. Направляющий стержень возвратной пружины выступает на несколько миллиметров за дульный срез ствола. Выступающий стержень делает возможным выстрел, даже если оружие во что-либо упереть, по словам разработчиков "...в чью-либо спину". Ударно-спусковой механизм ударникового типа, одинарного действия, имеющий довольно длинный ход спускового крючка. Усилие спуска составляет от 2,5 до 3,5 кг. Оружие оснащено указателем взведения ударника в виде выступающей оси, расположенного на задней поверхности затвора-кожуха. Выбрасыватель также выполняет функцию указателя наличия патрона в патроннике.

Пистолет снабжен четырьмя автоматическими предохранителями. Автоматический предохранитель спускового крючка блокирует его движение назад и освобождает только при осознанном нажатии стрелка. Рукояточный предохранитель, размещенный в задней части рукоятки пистолета, блокирует шептало и делает выстрел возможным только когда оружие плотно удерживается стрелком. Автоматический предохранитель ударника делает невозможным удар бойка по капсюлю патрона при случайном срыве с шептала боевого взвода. Ещё один предохранитель блокирует ударник при незапертом стволе. Рычаг затворной задержки размещен с левой стороны рамы над рукояткой. Рычаг замыкателя ствола расположен на левой стороне рамы над спусковой скобой. Двухсторонняя защёлка магазина находится у основания спусковой скобы.

Ствол пистолета изготовлен методом холодной ковки, заготовки для стволов для пистолетов первых лет выпуска закупались у австрийской компании Bohler.

Кожух-затвор металлический

Рамка пистолета изготовлена из ударопрочного полимера "Ultramid 66", разработанного концерном BASF чёрного цвета (для коммерческих моделей она может быть изготовлена оливково-зелёного цвета) и имеет направляющие пазы для крепления под стволом тактического фонаря или лазерного целеуказателя.

Магазины коробчатые, с двухрядным расположением патронов, изготовлены из нержавеющей стали.

Прицельные приспособления — открытого типа, состоят из мушки и целика (с белыми точками, для облегчения прицеливания в условиях недостаточной освещённости), установленные в поперечные пазы типа "ласточкин хвост". Предусмотрена возможность их замены.

Варианты и модификации 
Пистолет выпускается в нескольких модификациях и вариантах исполнения.

 модификация "Ported" отличается наличием дульного тормоза-компенсатора, выполненного в виде отверстий в пазах по бокам от мушки.
 компания Springfield Armory выпускает и другие варианты пистолета по индивидуальным заказам ("custom guns").
 Магазин на 10 патронов совместим со всеми вариантами, кроме XDS.

На практике 

По отзывам пользователей HS 2000 надежно работает с разными типами патронов и отличается удобством удержания, в том числе и для стрелков с разными размерами кисти руки. Пистолет обладает высокой точностью стрельбы. Благодаря низкому расположению оси канала ствола над затыльником рукоятки и глубокой посадке руки имеет малые плечо отдачи и подброс оружия при стрельбе, что способствует быстрому наведению оружия на цель после каждого выстрела. Благодаря малому подбросу оружие обладает высокой кучностью при скоростной стрельбе. Это качество особенно сказывается в реальных перестрелках на коротких дистанциях, где для достижения максимально быстрой остановки противника ведут огонь скоростными сериями из нескольких выстрелов.

Однако ход спускового крючка отмечается владельцами как длинный, неопределенный и достаточно тяжелый, из-за чего многие владельцы предпочитают укорачивать ход спускового крючка практически в два раза, что значительно увеличивает точность стрельбы и делает спуск приятнее для стрелка.

Страны-эксплуатанты 
 
  - состоит на вооружении полиции.
  — некоторое количество 9-мм пистолетов HS 2000 поступило на вооружение вооружённых сил и полиции Грузии
 
 
  — в декабре 2009 года с разрешения США Хорватия и Ирак подписали контракт на поставку 10 тыс. 9-мм пистолетов HS 2000 для МВД Ирака, стоимость контракта составила 2,5 млн евро (в дальнейшем, некоторое количество этих пистолетов оказалось в распоряжении вооружённых формирований Исламского государства)
  Македония
  - 140 шт. пистолетов было импортировано из Хорватии в 2013 году 
 : значительное количество пистолетов (в основном, выпущенные компанией Springfield на территории США) продано на внутреннем рынке, но в основном — в качестве гражданского и спортивно-тренировочного оружия
 
  — в 2015 году 100 шт. пистолетов HS 2000 закупило министерство внутренних дел Украины
  — 9-мм пистолет HS 2000 принят на вооружение вооружённых сил Хорватии в 1999 году, используется хорватской военной полицией и полицией

Примечания

Ссылки 
 
 HS2000 / Internet Movie Firearms Database

См. также 
 Glock
 Стриж (пистолет)

Самозарядные пистолеты Хорватии
Самозарядные пистолеты по алфавиту
Пистолеты со снижающимся стволом
Пистолеты с полимерной рамкой